США на зимних Паралимпийских играх 2014 года представлена самой многочисленный делегацией. В 5 видах спорта выступят 74 американца. Также в состав вошли 6 спортсменов-ведущих.

Медали

Состав и результаты

Биатлон 

 Мужчины

 Женщины

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

Женщины

Кёрлинг на колясках 

Состав

Круговой турнир

Ссылки 
 Состав сборной на официальном сайте Олимпийских игр
 Паралимпийский комитет США

США